De l'Esprit des lois, "Om lagarnas anda" är ett världsberömt statsrättsfilosofiskt arbete av Charles-Louis de Secondat Montesquieu om maktdelningsprincipen. Det publicerades första gången 1748.

Statsvetenskap
Franskspråkig litteratur